I Neuntage (o anche 9tage) sono una band tedesca formatasi a Berlino.

I Neuntage sono ispirati a gruppi industriali e all'avanguardia come i Throbbing Gristle e i Cabaret Voltaire. Erano abbastanza conosciuti tra il pubblico, ma sono sfuggiti alle tipiche correnti degli anni '90. Dopo lo scioglimento della band, Taymur Streng ha rivolto la sua attenzione verso la musica moderna studiando composizione e teoria musicale.

Formazione 
 Taymur Streng – tastiera, voce
 Rene Glofke – tastiera, voce
 Mike Sauer – tastiera, voce

Discografia 
 1989 – Waif
 1989 – Soldier
 1990 – Human Form
 1993 – Patterns

Voci correlate 

 Darkwave
 New wave (musica)

Collegamenti esterni